Le Fer à cheval – film del 1910 diretto da Jean Durand
 Le Fer à cheval – film del 1910 diretto da Camille de Morlhon
 Le Fer à cheval – film del 1915 diretto da Louis Feuillade